Gil González puede referirse a:
Gil González Dávila (1480-1526), un capitán y explorador de conquista español
Gil González Dávila (cronista) (1570-1658), un historiador español, cronista de Castilla y de Indias español.
Gil González de Moura (m. 1630), militar portugués
Gil González de San Nicolás (n. 1575), religioso dominico español